David Jiroutek (ur. 2 marca 1973) – czechosłowacki i czeski skoczek narciarski oraz trener skoków narciarskich. Drużynowy mistrz świata juniorów z 1991. W latach 2000–2002, 2009–2014 i 2018–2020 główny trener reprezentacji Czech. W latach 2020–2022 trener reprezentacji Francji. Od 2022 trener reprezentacji Włoch.

Starszy brat Jakuba Jiroutka, również skoczka narciarskiego i trenera.

Kariera zawodnicza 
7 marca 1991 reprezentując Czechosłowację zdobył złoty medal w drużynowym konkursie skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w Reit im Winkl. W drużynie obok Jiroutka wystąpili Milan Kučera, Tomáš Goder i Roman Lukeš.

23 marca 1991 na mamuciej skoczni w Planicy zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, kończąc je na 43. miejscu. Tydzień później w Szczyrbskim Jeziorze zajął 30. miejsce. Wynik ten powtórzył 26 stycznia 1992 w Oberstdorfie. Nigdy nie zajął miejsca wśród najlepszych 15 zawodników, dającego punkty w klasyfikacji generalnej. Jego ostatni występ w Pucharze Świata miał miejsce 15 marca 1992 w Oslo, gdzie zajął 52. miejsce.

Startował w Pucharze Kontynentalnym, punkty do klasyfikacji generalnej cyklu zdobywając od sezonu 1991/1992 do sezonu 1994/1995. Najwyżej – na 33. miejscu – znalazł się w niej w debiutanckim sezonie. Wiosną 1996 zakończył karierę zawodniczą.

Kariera trenerska 
W sezonie 2008/2009 pełnił funkcję trenera czeskiej kadry B. W maju 2009 roku został wybrany przez Czeski Związek Narciarski na głównego szkoleniowca reprezentacji Czech w skokach narciarskich. Zastąpił na tym stanowisku Richarda Schallerta.

W sezonie 2009/2010 Pucharu Świata, który dla Jiroutka był pierwszym na stanowisku głównego trenera kadry, w Pucharze Narodów reprezentacja Czech znalazła się na 9. miejscu z 981 punktami. Indywidualnie najwyżej w klasyfikacji generalnej znaleźli się Jakub Janda, który zdobył 256 punktów i sklasyfikowany został na 22. miejscu, a także Antonín Hájek (23. miejsce z 230 punktami). Punkty PŚ zdobyło łącznie 7 Czechów: poza wyżej wymienionymi również Lukáš Hlava, Borek Sedlák, Jan Matura, Martin Cikl i Roman Koudelka, którzy zajęli miejsca pomiędzy piątą a siódmą dziesiątką klasyfikacji generalnej.

Również w sezonie 2010/2011 Czechy znalazły się na 9. miejscu w Pucharze Narodów, tym razem z 1091 punktami. Punkty zdobyło 6 zawodników. Najwyżej, na 16. pozycji, sklasyfikowany został Roman Koudelka. Stanął on na podium indywidualnych zawodów w Harrachovie, co było najlepszym z wyników osiągniętych przez Czechów w sezonie. Poza nim w najlepszej trzydziestce klasyfikacji generalnej (na 27. miejscu) znalazł się Jan Matura. 34. był Jakub Janda, miejsca w piątej dziesiątce zajęli Sedlák i Hlava, a na 82. miejscu z 1 punktem sklasyfikowano Ondřeja Vaculíka.

W sezonie 2011/2012 Czesi zgromadzili 2178 punktów i znaleźli się na 7. miejscu w Pucharze Narodów. Roman Koudelka ukończył sezon na 10. miejscu klasyfikacji generalnej, w trzydziestce znaleźli się również Hlava i Janda (odpowiednio 14. i 25. pozycja). Punkty zdobyli również Matura (52. miejsce) i Cikl (70.). Na podium poszczególnych zawodów stanęli Koudelka, drugi w Willigen, oraz Hlava, trzeci na skoczni normalnej w Lahti.

W sezonie 2012/2013 Czesi ponownie znaleźli się na 7. miejscu klasyfikacji drużynowej Pucharu Świata, tym razem z 1770 punktami. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem był Jan Matura. Zakończył sezon na 10. miejscu z 631 punktami. Czterokrotnie stawał na podium: dwukrotnie zwyciężył w Sapporo, a w Harrachovie był drugi i trzeci. Indywidualnie był też dwunasty i piąty na mistrzostwach świata w Val di Fiemme. Z wyjątkiem Matury w Pucharze Świata Czesi zajęli miejsca poza czołową trzydziestką. Dopiero 49. z 40 punktami był, dziesiąty rok wcześniej, Roman Koudelka. Punkty zdobyli też Lukáš Hlava, Antonín Hájek, Čestmír Kožíšek i Jakub Janda.

W 2014 roku na stanowisku trenera kadry Czech zastąpił go Richard Schallert. Jiroutek natomiast, wraz z Matjažem Zupanem, rozpoczął szkolenie reprezentantów Rosji. Schallert to także jego poprzednik na tym stanowisku. W kwietniu 2018 roku został ponownie wybrany przez Czeski Związek Narciarski na głównego szkoleniowca reprezentacji Czech w skokach narciarskich. Zastąpił na tym stanowisku Richarda Schallerta. W styczniu 2020 został zwolniony ze stanowiska.

W czerwcu 2020 roku został głównym trenerem reprezentacji Francji.

W czerwcu 2022 roku został wybrany przez Włoski Związek Sportów Zimowych na głównego szkoleniowca reprezentacji Włoch w skokach narciarskich, zastępując na tym stanowisku Andrea'e Morassiego.

Osiągnięcia indywidualne

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny 
Źródło:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 David Jiroutek w bazie FIS-u 
 David Jiroutek w bazie Skoki.hostigasp.pl
 David Jiroutek w bazie Czeskiego Związku Narciarskiego 

Urodzeni w 1973
Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy trenerzy skoków narciarskich